Городской округ Ве́рхний Таги́л — муниципальное образование в Свердловской области России, относится к Горнозаводскому управленческому округу. 

Административный центр — город Верхний Тагил.

С точки зрения административно-территориального устройства области, городской округ Верхний Тагил вместе с Кировградским городским округом находится в границах административно-территориальной единицы «город Кировград», соответствующей категории города областного подчинения.

География 
Городской округ Верхний Тагил расположен в юго-западной части Свердловской области, в южной части Горнозаводского управленческого округа. Площадь городского округа Верхний Тагил — 310,573 км², что составляет приблизительно 0,16% площади Свердловской области. Вместе с соседним Кировградским городским округом городской округ Верхний Тагил образует административно-территориальную единицу город Кировград, составляя 31,95% её площади.

Городской округ Верхний Тагил граничит:
 на севере (самая длинная граница) — с Кировградским городским округом,
 на востоке и юге — с Новоуральским городским округом,
 на юго-западе — с городским округом Первоуральск,
 на западе (самая короткая граница) — с муниципальным образованием «город Нижний Тагил».

Город Верхний Тагил расположен в северной части городского округа, посёлок Белоречка — в восточной, посёлок Половинный — в центральной.

Автодрожные сети городского округа Верхний Тагил представлены уличными сетями трёх его населённых пунктов, а также пригородной 7-километровой автодорогой Верхний Тагил — Половинный и участками междугородних автодорог, соединяющих город Верхний Тагил с Кировградом, Нейво-Рудянкой и Новоуральском. Также по землям городского округа проходит участок тупиковой железнодорожной ветки Верхнетагильская — Нейва грузового назначения.

Бо́льшая часть площади городского округа расположена на восточном склоне Среднего Урала и занята лесом. Тем не менее, единая горная цепь в пределах округа разрывается надвое. Уральские горы тянутся сначала с юга на север в юго-восточной части округа, образуя Бунарский хребет, который в пределах городского округа составляют следующие вершины: Перевал, западная вершина Красных гор, Бунар и др., а также отроги хребта: Черемшанка, Мейдачная, Липовая и др. Затем горы продолжаются в западной части округа, где начинается хребет Весёлые горы.

По землям городского округа Верхний Тагил с юга на север протекает река Тагил, являясь естественной осью округа. В пределах городского округа в Тагил впадает множество мелких притоков (от истока к устью):
 Западная Каменка,
 Боровка,
 Каменка,
 Бертеневский Лог 1-й,
 Бунар,
 Половинка,
 Черемшанка,
 Хмелевка,
 Вогулка.
В свою очередь, притоки Тагила также принимают множество мелких рек и ручьёв.

В районе города Верхнего Тагила река Тагил зарегулирована: на ней образован Верхнетагильский пруд. На левом притоке Тагила — реке Вогулке — при впадаении в Верхнетагильский пруд образован Вогульский пруд.

На юго-западе округа протекают также мелкие реки — притоки Казачьего Шишима. На востоке округа начинаются несколько рек, впвдающих в Нейву или являющихся частью её бассейна: Большая Белая, Хмелёвка и др. Река Сибирка протекает в северной части городского округа, но впадает в Тагил за пределами округа.

История 
24 июля 1996 года Верхний Тагил вышел из подчинения администрации города Кировград и образовал самостоятельное муниципальное образование «город Верхний Тагил», в состав которого вошли также рабочий посёлок Белоречка и посёлок Половинный. 10 ноября 1996 года муниципальное образование было включено в областной реестр.

С 31 декабря 2004 года муниципальное образование наделено статусом городского округа. Рабочий посёлок Белоречка был преобразован в сельский населённый пункт.

1 января 2006 года муниципальное образование город Верхний Тагил было переименовано в городской округ Верхний Тагил.

Состав 
В состав городского округа входят 3 населённых пункта.

С точки зрения административно-территориального устройства области, все 3 населённых пункта городского округа Верхний Тагил административно-территориальной единицы «город Кировград».

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО
 На сайте правительства Свердловской области
 На сайте «Геральдика Свердловской области»
 Верхний Тагил вчера, сегодня, завтра - городской сайт

В